Elling è una città della Danimarca.
 Elling è un film del 2001 del regista norvegese Petter Næss.